Cal Comabella (Artesa de Segre), casa d'Artesa de Segre, a la Noguera
 Cal Comabella (Balaguer), casa de Balaguer, a la Noguera
 Cal Comabella (Torà), casa de Torà, a la Segarra

Vegeu també 
 Comabella